

Sigle, code, abréviation ou symbole

Sigle 

Le sigle CAL peut signifier :
 Cahiers des Amériques latines ;
 Caisse d'allocations logement, une caisse française qui dépend de la Caisse d'allocations familiales ;
 California Golden Bears, un club omnisports de l'université de Californie à Berkeley ; 
 carabine automatique légère ;
 Cargo Airlines, une compagnie aérienne cargo basée sur le site aéroportuaire de l'aéroport international de Tel Aviv (Israël) ;
 Centre d'action laïque, un mouvement laïc en Belgique ;
 Cercle amical lannemezanais ; 
 Cercle de l'aviron de Lyon, un club d'aviron français ;
 Client Access License (en français, licence d'accès client), un type de licence logicielle distribuée par Microsoft.
 Club athlétique liberté, un club de football algérien basé à Derb, dans la ville d'Oran ;
 Collectif des amis du lundi, un mouvement citoyen français, pour le maintien du lundi de Pentecôte ;
 Comité d'action lycéen, un mouvement syndical français ;
 Compagnie aérienne du Languedoc, compagnie aérienne aujourd'hui disparue après avoir fusionné avec Air Littoral ;
 , un procédé d'impression 3D volumétrique ;

 Cours Agnès de Langeac, un collège-lycée chrétien accueilli par la Communauté des Béatitudes ;
 , une série d'évènements de jeu en réseau sur internet ;
 Communauté d'agglomération de Longwy.

Code 
Le code CAL peut faire référence :
  ;
 .

Abréviation 
 C est l'abréviation de « Cardinal ».
 « Cal. » est l'abréviation de .
 « cal. » est l'abréviation de « calibre ».
 « cal. » est l'abréviation de , pour qualifier des âges au carbone 14 calibrés, c'est-à-dire corrigés des variations passées du flux de rayons cosmiques dans la haute atmosphère (voir Datation par le carbone 14#Courbes d'étalonnage).

Symbole 
 Cal (avec une majuscule initiale) est le symbole de la grande calorie.
 cal (sans majuscule) est le symbole de la (petite) calorie.
 cal est une commande Unix affichant le calendrier.

Sciences et techniques

Biologie 
 Un cal est une structure obtenue après induction de la prolifération cellulaire lors de cultures in vitro.
 Un cal cicatriciel est un bourrelet de recouvrement qui se produit à la surface de l'écorce à l'occasion d'une blessure.

Médecine 
 Un cal est un durcissement de la peau (comme les cors), souvent pathologique ;
 Un cal osseux est un mode de cicatrisation des fractures.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Cal wad Nyikang (ou Cal Nyikang Okwa) est le deuxième roi de la dynastie royale du peuple Shilluk, une ethnie du nord-est du Soudan du Sud. Ce personnage mytho-historique a probablement vécu au cours du .

Culture et société

Cinéma 
 Cal est un film britannique réalisé par Pat O'Connor, sorti en 1984.

Enseignement supérieur 
 Cal Arts est une université privée et école d'arts basée à Valencia, dans la banlieue de Los Angeles (Californie, États-Unis).
 Cal Poly San Luis Obispo est une université publique située près de San Luis Obispo (Californie, États-Unis).
 Le Cal Tech (ou Caltech) est une université privée située à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles (Californie, États-Unis).

Littérature et bande dessinée 
 Cal de Ter est une série de romans de science-fiction de Paul-Jean Hérault, publiée entre 1975 et 1984.
 Cal, une nouvelle de Isaac Asimov en 1990, publiée en français dans Mais le docteur est d'or en 1995 ;
 Tara et Cal est le  et dernier tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian, paru en .

Monuments 
 La ferme Cal Mateu est un édifice rural du début du , situé à Sainte-Léocadie (Pyrénées-Orientales, France).

Musique 
 Cal Jam est un festival de musique rock qui s'est déroulé le  à l'Ontario Motor Speedway d'Ontario en Californie (États-Unis).

Anthroponyme

Prénom 
Cal est un diminutif de plusieurs prénoms masculins ou féminins :
 Caleb (d'après le personnage biblique Caleb, cité dans le Livre des Nombres) ;
 Calvin ;
 Caroline ;
 Pascal.

Patronyme 

 Ernesto Guerra da Cal (1911-1994), écrivain espagnol exilé sous le franquisme;
 Enric Ucelay-Da Cal (1948-), historien espagnol;
 Margherita De Cal (1950-), une judokate italienne.

Toponyme 

 Çal, une ville et un district de la province de Denizli, dans la région Égéenne de Turquie ;
 L'îlot de Cal () est un îlot situé à moins de  de la rive de l'île de Porto Santo (archipel de Madère, Portugal).